Hương An (Quảng Nam)
 Hương An (Thừa Thiên-Huế)